Abt (abdij), de mannelijke vorm van abdis, het hoofd van een abdij
Abdis (bier), een bier gebrouwen door Brouwerij Liefmans